Stadler:
 Stadler Rail
 Stadler FC
 Stadler FLIRT
 Stadler GTW
 Stadler KISS
 Stadler Regio-Shuttle RS1
 A Stadler FLIRT magyarországi története